И́горь У́ткин:
 Уткин, Игорь Андреевич (род. 1985) — российский комментатор Starcraft-матчей и Starcraft-игрок.
 Уткин, Игорь Владимирович (1942—2009) — российский фотокорреспондент.
 Уткин, Игорь Петрович (род. 1950) — российский тренер по боксу, заслуженный тренер РСФСР (1988).